Estação Bresser-Mooca — estação do Metrô de São Paulo
 Estação Juventus-Mooca — estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)

Mooca